Název Hradčanský potok má více vodních toků:

 Hradčanský potok (přítok Lubě) – (nazýván také Čebínský potok) – levostranný přítok Lubě v okrese Brno-venkov
 Hradčanský potok (přítok Ploučnice) – levostranný přítok Ploučnice v okrese Česká Lípa
 Hradčanský potok (přítok Volyňky) – pravostranný přítok Volyňky v okrese Prachatice